Примера Дивисьон 1959 () — 29-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Таблица вылета

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1959 на rsssf.com

1959
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1959 году